Годувальниця  — жінка, яка годує груддю дитину
 «Годувальниця» — ікона Божої Матері,
 «Годувальниця» — мультфільм 2017 року.